Professionista dal 1948 al 1954, vinse Trofeo Matteotti, Giro del Lazio e Giro dell'Emilia.

Carriera 
Corse nella Legnano dal 1948 al 1951, facendo da gregario a Gino Bartali. Nel 1952-1953 corse nella Ganna e nel 1954 nella Nivea-Fuchs con Fiorenzo Magni.

Nel 1947 vinse il Trofeo Matteotti, mentre l'anno successivo vinse la Milano-San Pellegrino e la Coppa Bernocchi.

Nel 1949 vinse il Giro del Lazio, il Circuit du Cantal e il Giro dell'Emilia. Sempre nel 1949, vinse la tappa tarantina del Giro dei Tre Mari.

Corse ai campionati del mondo di Moorslede del 1950, ritirandosi. Dal 1948 al 1951 partecipò al Tour de France, con Bartali.

Nel 1953 vinse la tappa di Enna del Giro di Sicilia.

Le presenze di Salimbeni al Giro d'Italia furono diverse: nel 1948 ottenne il 14º posto, nel 1950 il 23º, nel 1951 il 18º, nel 1952 il 45º e nel 1953 il 56º.
È deceduto il 30 ottobre 2011 a Seveso, in Lombardia.

Palmarès 
1947
Trofeo Matteotti

1948
Coppa Bernocchi
Milano-San Pellegrino

1949
Circuit du Cantal
Giro del Lazio
Giro dell'Emilia
1ª tappa Giro dei Tre Mari (Bari > Taranto)
  	
1953
2ª tappa Giro di Sicilia

Piazzamenti

Grandi Giri 

Giro d'Italia
1948: 14º
1950: 23º
1951: 18º
1952: 45º
1953: 56º
1954: ritirato

Tour de France
1948: ritirato (1ª tappa)
1950: non partito (12ª tappa)
1951: 54º

Classiche monumento

Milano-Sanremo
1948: 19º
1949: 42º
1951: 9º
1952: 21º
1954: 66º

Paris-Roubaix
1949: 104º
1952: 92º

Giro di Lombardia
1948: 19º
1949: 42º
1950: 9º
1952: 21º
1954: 66º

Competizioni mondiali 
Campionati del mondo
Moorslede 1950 - In linea: ritirato

Collegamenti esterni